Rt eller RT kan syfta på:

 RT (TV-kanal) – en rysk nyhetskanal ägd av den ryska staten, grundad 2005
 RT – ett ärendehanteringssystem skrivet i perl, se Request Tracker
 RT 90 – ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och är det referenssystem som allmänna svenska kartor baseras på
  Rt – när rundradiosändningar eller annan radiotrafik av någon anledning avbryts med viss varaktighet och tystnad inträder, se Radiotystnad
 Radio Times – en brittisk TV-tidning